La Baltic Basketball League 2008-2009 fu la 5ª edizione della Lega Baltica. La vittoria finale fu ad appannaggio dei lituani del Lietuvos Rytas sui conterranei dello Žalgiris Kaunas.

Squadre partecipanti

Elite Division

Challenge Cup

Regular season

Classifica Elite Division

Classifica Challenge Cup

Prima fase

Seconda fase

Statistiche

Tabellone

Elite Division

Squadra vincitrice

Challenge Cup

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
BBL MVP:  Paulius Jankūnas,  Žalgiris Kaunas

Voci correlate
Euroleague Basketball 2008-2009
EuroChallenge 2008-2009
Eurocup 2008-2009
ABA Liga 2008-2009
Lega Balcanica 2008-2009
VTB United League 2008

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
Baltic Basketball League